Венда, Венда (чівенда) — мова народу венда. Одна з офіційних мов ПАР. 
 Вікіпедія мовою венда
 Венда (бантустан), Республіка Венда — номінально незалежне держава (бантустан), що існувала з 1970-х років до 1994 року на півночі Південно-Африканської Республіки .
 ГЕС Венда Нова — гідроелектростанція на півночі Португалії.